

Geografia 
 Nassau – stolica Bahamów
 Nassau – jedna z wysp wchodzących w skład Północnych Wysp Cooka
 Nassau – osada na Wyspach Cooka
 Nassau – miasto w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Nassau – gmina związkowa w Niemczech, w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn
 Nassau – zamek w Nassau w Niemczech

Stany Zjednoczone 
 Nassau – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Lac qui Parle
 Nassau – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Nassau – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 Nassau (ang. Nassau Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Sioux
 Nassau (ang. Nassau Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Rensselaer
 hrabstwo Nassau (ang. Nassau County) – hrabstwo w stanie Floryda
 hrabstwo Nassau (ang. Nassau County) – hrabstwo w stanie Nowy Jork

Inne 
 Nassau – dynastia
 Nassau – księstwo
 Nassau – prowincja

Okręty 
 Pancerniki typu Nassau
 SMS Nassau

Zobacz też 
 Park Natury Nassau
 Hesja-Nassau